Feldsberg steht für
Feldsberg, dt. Name des Ortes Valtice, Tschechien
Burgruine Feldsberg, Kärnten
 Herrschaft Feldsberg, Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:
Feldberg
Felsberg
 Feldsberger Allee